ТАБ — многозначная аббревиатура:
 ТАБ — территориальное агентство по банкротствам
 ТАБ — тонкоигольная аспирационная биопсия
 ТАБ — триаминобензол
 ТАБ — тяжёлая авиационная бригада

См. также 
 
 ТАБХ — тетраазабактериохлорин
 TAB — аббревиатура латиницей